«Royal Cat Nap» () — американский мультфильм 1958 года, 111-я из 114 «классических короткометражек» о приключениях Тома и Джерри. Мышонка Таффи озвучила двенадцатилетняя Франсуа Брун-Коттан (на французском языке). Мультфильм был снят в формате CinemaScope. Мультфильм создан в духе «The Two Mouseketeers» (Два мышкетёра).

Сюжет 
Король спит. На его прикроватном столике стоят сыр, виноград, яблоки, за ними и пробираются мушкетёры: Джерри и Таффи. Последний случайно будит короля и тот в ярости требует кота. Немедленно является Том, которому король ставит ультиматум: ещё один звук — и Том лишается головы. Это слышат мышата, и они начинают издеваться над котом: спокойно хозяйничают на столе, пытаются побить посуду, бросают кнопки под лапы Тому, гремят рыцарскими доспехами. В итоге Том сам будит короля, издав истошный вопль боли — мышата выстрелили ему в зад из арбалета. Король в гневе грозит Тому гильотиной, но тут мыши понимают, что переборщили, и Таффи начинает петь на ухо королю колыбельную «Братец Якоб», от которой тот снова засыпает.

Все трое покидают королевскую опочивальню. Том дружески жмёт мышатам руки, но уже в следующую секунду бросается в бой: «На войне как войне».

Факты 
 Сюжет мультфильма сходится с сюжетом оскароносной серии «Quiet Please!», в котором Спайк угрожает Тому, что раздерёт его на части, если услышит шум, вне зависимости от того, кто его произведет.

См. также 
 «The Two Mouseketeers»
 «Touché, Pussy Cat!»
 «Tom and Chérie»

Примечания

Ссылки 
 Royal Cat Nap на сайте ''tv.com

Мультфильмы 1958 года
Мультфильмы «Том и Джерри»
Мультфильмы о трёх мушкетёрах